Carbellino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carbellino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Carbellino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar